Das Damendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressiegerinnen waren Jiske Griffioen und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2018